Luigi Moretti est le nom de diverses personnalités italiennes :

 Luigi Moretti (historien) (1922-1991)
 Luigi Moretti (architecte) (1906-1973)
 Luigi Moretti (compositeur) (mort en 1850)
 Luigi Moretti (homme politique) (né en 1944)
 Luigi Moretti (évêque) (né en 1949)